Frīdrihs Jānis Baumanis – architetto lettone
 Kārlis Baumanis – compositore lettone
 Valdemārs Baumanis – cestista, allenatore di pallacanestro, arbitro di pallacanestro e allenatore di calcio lettone